Села:
 Бабине — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — колишній Верхньорогачицький район)
 Бабине — Хмельницька область, Хмельницький район (до 2020 року — колишній Старосинявський район)
 Бабине — Чернівецька область, Вижницький район

Див. також 
 Бабино
 Бабин